Osoby noszące nazwisko Qurbonov
 Ahmadjon Qurbonov (1921–1945) – radziecki wojskowy
 Bahodir Qurbonov (ur. 1972) – uzbecki zapaśnik
 Muxtor Qurbonov (ur. 1975) – uzbecki piłkarz i trener
 Nasibullo Qurbonov (1990) – uzbecki zapaśnik
 Qurbon Qurbonov (ur. 1985) – uzbecki zapaśnik
 Rahmonqul Qurbonov (1912–2012) – radziecki i uzbecki polityk
 Rashid Qurbonov (1987) – uzbecki zapaśnik